Příjmení Cronin nese více různých osobností:

 Archibald Joseph Cronin (1896–1981) – skotský lékař a spisovatel
 James Watson Cronin (1931–2016) – americký jaderný fyzik
 Sam Cronin (* 1986) – americký fotbalista

Externí odkazy